Maurice Robert peut désigner :

 Maurice Robert (1884-1953), un homme politique et député français ;
 Maurice Robert (1919-2005), un résistant, diplomate, chef historique du secteur Afrique du SDECE, proche de Jacques Foccart ;
 Maurice Robert (1909-1992), peintre, dessinateur et aquarelliste suisse ;
 Maurice Robert (1930-2022), un ethnologue français.